Sango peut désigner : 
 sango, langue de Centrafrique ;
 les Sango, une population de la République centrafricaine ; 
 Sangō, bourg du district d'Ikoma au Japon ; 
 les arènes Jean-Sango de Captieux (Gironde) en France ; 
 Bernard Biando Sango (?-), homme politique congolais (RDC) ; 
 Sango Niang (?-), joueur de basket-ball franco-sénégalais ; 
 le Sangō shiiki, allégorie dialectique écrite par le moine bouddhiste japonais Kūkai en 797.